Reprezentacja Czarnogóry U-19 w piłce nożnej – młodzieżowa reprezentacja Czarnogóry do lat 19, sterowana przez Czarnogórski Związek Piłki Nożnej.

Obecny skład 

 Stan na 13 maja 2022

Udział na Mistrzostwach Europy U-19

Mistrzostwa Europy U-19 w 2005 roku 
Podczas Mistrzostwa Europy U-19 w 2005 roku reprezentacja Serbii i Czarnogóry dotarła do półfinału, przegrywając w nim z reprezentacją Anglii 1:3. Podczas całego turnieju Borko Veselinović został królem strzelców notując 5 bramek.

Faza grupowa

Półfinał

Bilans ogólny 

Bilans ogólny meczy rozegranych od 2007 roku zawartych na stronie związku. Stan na: 13 maja 2022 r.

Przypisy 

Reprezentacja Czarnogóry w piłce nożnej
Piłkarskie reprezentacje narodowe U-19